Er werd een knock-out systeem gespeeld met 128 deelnemers (64 koppels). Koppels werden ingedeeld op basis van hun world-ranking (ITTF Table Tennis World Ranking). De 16 hoogste geplaatste koppels hebben in de eerste ronde een beschermde plaats. De overige deelnemers spelen eerst nog kwalificatierondes. Deze (32 wedstrijden) zijn hier niet opgenomen.  Een wedstrijd is gewonnen als er vier sets zijn gewonnen. Er wordt niet om derde plek gestreden. De winnaars van de finale bemachtigen de gouden medaille, de verliezers van de finale de zilveren medaille en de verliezers van de halve finale's de bronzen medailles.

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Laatste vier 

Wereldkampioenschappen tafeltennis 2019